Порецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Порецкое сельское поселение — входит в Можайский район Московской области;
 Порецкое сельское поселение — входит в Порецкий район Чувашии.